Бро́дський — прізвище українських євреїв, рід яких походить з міста Броди. Жіноча форма — Бродська. В Одесі у XIX ст. «бродські євреї» були своєрідною вищою кастою, що виділялася серед «звичайних євреїв» міста високим матеріальним та культурним рівнем, відігравали важливу роль в релігійному та культурному житті одеського єврейства. Так саме вони фінансували створення найпрестижнішої у місті Бродської синагоги.

Відомі носії 

 Бродський Борис Йосипович ( 1926) — український графік.
 Бродський Вадим Адольфович — скрипаль, уродженець Києва, соліст київської філармонії (нині громадянин Польщі, мешкає в Італії).
 Бродський Давид Соломонович ( 1953) — український графік.
 Бродський Ераст Костянтинович ( 1851 —  ?) — український діяч, засновник Ерастівського аграрного технікуму
 Бродський Йосип Олександрович (1940—1996) — російський поет, есеїст, драматург, перекладач, лауреат Нобелівської премії з літератури 1987 року
 Бродський Ізраіль Маркович (1823—1888) — український підприємець, засновник цукрової імперії
 Бродський Ісак Ізраїльович (1884—1939) — російський живописець
 Бродський Лазар Ізраїльович (1848—1904) — український цукорний магнат, меценат і філантроп
 Бродський Лев Ізраїльович (1852—1923) — український цукровий магнат, меценат і філантроп
 Бродський Микола Леонтійович (1881—1951) — російський вчений-літературознавець. Дійсний член АПН РРФСР з 1943
 Бродський Михайло Леонідович ( 1969) — український шахіст, гросмейстер
 Бродський Михайло Юрійович ( 1959) — український підприємець, політик
 Михайло Бродський ( 1972) — ізраїльський дипломат, Посол Ізраїлю в Україні.
 Ніколас Бродський ([1905–1968) — американський композитор
 Бродський Олександр Ілліч (1895—1969) — український хімік, академік АН УРСР.
 Бродський Олександр Маркович (нар. 1942) — молдовсько-ізраїльський журналіст, есеїт та перекладач, поет, письменник та сценарист.
 Бродський Савва Григорович (1923—1982) радянський графік, архітектор, скульптор, сценограф в театрі
 Бродський Соломон Йосипович ( 1921) — український графік.

Бродська 
 Бродська Дора Вольковна — російська художниця, графік, монументалістка.
 Бродська Ілона Миколаївна ( 1967) — російська радянська актриса театру і кіно.
 Бродська Лідія Ісаківна (1910—1991) — радянська художниця-пейзажистка
 Бродська Ніна Олександрівна ( 1949) — радянська співачка

Брод 
 Олександр Брод — російський правозахисник, директор Московського бюро з прав людини, член  Громадської палати РФ.
  Макс Брод (1884—1968) — австрійський літератор, друг і виконувач духівниці  Франца Кафки.

Див. також 
 Бродзький Віктор Петрович (1826–1904) — польський скульптор родом із Волині, який освіту здобув у Санкт-Петербурзі, а жив у Римі.
 Бродський повіт — адміністративна одиниця Тарнопольського воєводства 1921—1939 років.
 Бродська синагога  в Одесі.
 Синагога Бродського у Києві.

Примітки 

Бродські